Złota Maska – nagroda (statuetka) przyznawana przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych
 Złota Maska – nagroda teatralna przyznawana przez dziennikarzy województwa śląskiego
 Złota Maska – nagroda łódzkich recenzentów teatralnych przyznawana w różnych kategoriach
 Złota Maska i Srebrna Maska – nagrody przyznawane przez czytelników w plebiscycie „Expressu Wieczornego” dla najpopularniejszych aktorów telewizyjnych
 Złota Maska – polski film fabularny z 1939 (premiera w 1940), ekranizacja dwóch powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1935: Złota Maska oraz Wysokie Progi
 Krakowska Złota Maska – coroczny plebiscyt, w którym widzowie mogą głosować na najpopularniejszych aktorów i najlepsze spektakle
  Złota Maska – rosyjska nagroda i festiwal teatralny